Diego Pérez – uruguayi labdarúgó
 Diego Pérez – uruguayi teniszező